Туве Анна Майя Эдфельдт (; род. 24 ноября 1983 года, Труса, Сёдерманланд, Швеция) — шведская актриса театра и кино. Её мать — Катти Эдфельдт — является актрисой, режиссёром и сценаристом.

Биография 
Туве Эдфельдт впервые приняла участие в кино совершенно случайно. Это был фильм «Дети из Бюллербю». В раннем детстве Туве принимала участие в различных спектаклях Унг Театра в Стокгольме. С 2004 по 2008 года Туве училась в Театральной Академии Стокгольма. Принимала участие в цирке, играла клоуном и путешествовала с представлениями в другие страны: Иордания, ЮАР и Свазиленд.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Туве Эдфельдт на сайте КиноПоиск

Актрисы Швеции
Актрисы XX века
Актрисы XXI века
Родившиеся в Сёдерманланде